Чемпионат Эстонии по волейболу среди мужчин — ежегодное соревнование мужских волейбольных команд Эстонии. Проводился в 1925—1940 годах. С 1991 года возобновлён в качестве чемпионата независимой Эстонии. Организатором является Эстонская федерация волейбола.

Формула соревнований 
В чемпионате 2022 выступали 4 эстонские команды, участвовавших в розыгрыше Балтийской лиги: «Бигбанк» (Тарту), «ТалТех» (Таллин), «Пярну», «Селвер» (Таллин). Турнир проходил по системе плей-офф и состоял из полуфинала и финалов за 1-е и 3-е место. Серии матчей проводились до трёх (в полуфинале) и до четырёх (в финале) побед одного из соперников. Чемпионский титул выиграл «Бигбанк», победивший в финальной серии «Пярну» 4-0 (3:0, 3:0, 3:0, 3:1). 3-е место занял «ТалТех».

Чемпионы

Примечания

См. также 
 Чемпионат Эстонии по волейболу среди женщин
 Балтийская мужская волейбольная лига

Ссылки и источники 
 Эстонская федерация волейбола
 История чемпионатов и розыгрышей Кубка Эстонии

Чемпионаты Эстонии по волейболу